Ulrik (975 körül – 1034. november 11.) cseh fejedelem 1012-től 1033-ig és 1034-ben.

Élete 
III. Boleszláv fiaként született. Fivére, III. Boleszláv halálra szánta, ezért öccsével, Jaromírral Bajorországba menekült. Később, Jaromír uralkodása után ő trónra lépett. II. Konrád német-római császárral támogatta Veszprém hercegnek a lengyel trónra való törekvését. 1031-ben együtt megfosztották II. Mieszkot országától.

Ulrik visszakövetelte Morvaországot és a lengyelek által elfoglalt többi cseh tartományrészeket.

Családfa

Jegyzetek

Lásd még 
Csehország uralkodóinak listája
Cseh fejedelmek és királyok családfája

Cseh uralkodók
Přemysl-ház
A 970-es években született személyek
1034-ben elhunyt személyek